

Toponymie

 Sadłowo est un village de la voïvodie de Mazovie.
 Sadłowo est un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Sadłowo est un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Sadłowo est un village de la voïvodie de Poméranie occidentale

Homonymie de toponyme